Styria bezeichnet:

 Styria, die lateinische und englische Bezeichnung des österreichischen Bundeslandes Steiermark
 Styria Media Group, österreichischer Medienkonzern
 Styria-Fahrradwerke, Graz
 Styria Federn Gruppe, Hersteller von Blattfedern und Stabilisatoren für Nutzfahrzeuge und Achsen für Trailer, gehört zur Frauenthal Holding
 Styria – Gemeinnützige Steyrer Wohn- & Siedlungsgenossenschaft, 1948 gegründete Wohn- & Siedlungsgenossenschaft